Кенсьё () — французская коммуна в департаменте Изер.
 Кенсьё () — французская коммуна в департаменте Рона, входит в состав Большого Лиона.